Gravier de Gargantua bezeichnet
 Gravier de Gargantua (Croth), Megalith bei Croth, Dépratement Eure, Frankreich
 Gravier de Gargantua (Port-Mort), Menhir bei Port-Mort, Dépratement Eure, Frankreich